Николай Александрович Юмашев ( — ) — управляющий республиканским специализированным строительно-монтажным трестом «Казэлеватормельмонтаж», строитель-новатор, Герой Социалистического Труда (1971). Член ВКП(б)/ КПСС с 1939.

Биография 
Родился в селе Кобельма Самарского уезда Самарской губернии (ныне — село Калиновка Красноярского района Самарской области). Сын крестьянина-бедняка.

С 15-летнего возраста работал по найму на стройках. В 1923—1930 подручный электромонтёра.

В 1930—1935 гг. учился в Томском химико-технологическом институте.

В 1935—1937 гг. — начальник цеха мельзавода в Свердловске.

В 1937-1939 годах  – начальник строительства мукомольно-элеваторного комбината на станции Баженово в Свердловской области.

В 1939-1946 годах – управляющий Челябинского треста Главмука.

В 1946-1958 годах – управляющий Калининградского треста Укрзаготстрой.

В 1958-1961 годах – заместитель начальника Кустанайского областного управления по строительству.

В 1961-1965 годах – управляющий трестом «Целинаэлеватормельмонтаж».

В 1965-1975 годах – управляющий республиканским специализированным строительно-монтажным трестом «Казэлеватормельмонтаж» Министерства сельского строительства Казахской ССР, Алма-Ата. Возглавляемый им трест отмечен высокими производственными показателями. Успешно выполнял план строительно-монтажных работ, внедрял прогрессивную технологию; передовые методы труда, рабочие боролись за экономию материальных ресурсов.

Герой Социалистического Труда (07.05.1971). Награждён орденами и медалями.

С 1975 г. на пенсии.

Семья: жена, 8 детей.

Скончался 7 июля 1989 года, похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

Источники 
 Алма-Ата: энциклопедия. Манаш Кабашевич Козыбаев. Казахская сов. энциклопедия, 1983 — Всего страниц: 607

Ссылки 
 

Выпускники Томского политехнического университета
Члены КПСС
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты